Per nebo PER může znamenat:
 Per, zkratka souhvězdí Perseus
 Per, skandinávská varianta jména Petr
 PER, olympijská zkratka Peru 
 PER, zkratka IATA pro Letiště Perth
 PER, elektrotechnická zkratka plastový elektroměrový rozvaděč zavedený společností Elplast-KPZ Rokycany
 per, latinská předložka a předpona s hlavním významem pro či skrze, často v ustálených spojeních jako 
 per accidens – náhodou, náhodně, případně
 per acclamationem – hlasováním rukou, aklamací – viz heslo aklamace
 per analogiam – podobně, obdobně, tak nějak, analogicky
 per annum – ročně, každý rok, za rok, o rok později
 per anum – řitním otvorem, řití (lékařské vyšetření, podání léčivého přípravku)
 per capita – na hlavu (v ekonomii vyjadřuje přepočet vztažený na jednoho obyvatele sledované územní jednotky)
 per centum – ze sta, ze stovky – odvozený termín je pak procento
 per definitionem – podle definice, dle výměru
 per diem – každý den, každodenně, denně
 per exemplum – například, kupříkladu
 per extensum – obšírně, zeširoka, podrobně, důkladně, přes celou šířku listu, přes celou tiskovou stranu 
 per fas et nefas – právem i neprávem, všemi dostupnými prostředky
 per maiora – většinou, většinou všech hlasů (majoritní většina)
 per nefas – neprávem
 per occasionem – příležitostně (nepravidelně, někdy)
 per os – ústy (např. při vyšetřování či pozření léčiva)
 per parenthesim – mimochodem, bezdečně, jakoby
 per partes – po částech, dílčími kroky
 per pedes – pěšky, chůzí
 per rectum – konečníkem (lékařské vyšetření, podání léčivého přípravku)
 per se – samo sebou, sám o sobě
 per tu – tykání
 per ultimo – ke konci měsíce, vyjádření pro lhůtu splatnosti
 per vaginam – pochvou (lékařské vyšetření, podání léčivého přípravku)

Literatura

Externí odkazy